Дармштат 98 () је фудбалски клуб из Дармштата, Хесен. Тренутно се такмиче у Бундеслиги. Боје клуба су плава и бела.

Успеси 

Клуб у три наврата играо у Бундеслиги.
 1978/79
 1981/82
 2015/16

Лига 
 Регионална лига југ (1963-74)|Регионална лига југ (II)
 Првак: 1973
 2. Бундеслига југ (1974-81)|2. Бундеслига југ (II)
 Првак: 1978, 1981
Друга Бундеслига Немачке (II)
 Другопласирани (1): 2014/15.
 Регионална лига југ (IV)
 Првак: 2011
 Хесен лига
 Шампиони: 1950, 1962, 1964, 1971, 1999, 2004, 2008

Куп 
 Хесен Куп 
 Шампиони: 1966†, 1999, 2001, 2006, 2007, 2008, 2013
 Вицешампиони: 1971, 2009
 † Освојено са резервним тимом.

Претходних пет сезона

Састав 
Од 12. јула 2014. год.

Спољашње везе 
 The Abseits Guide to German Soccer
 SV Darmstadt 98 at Weltfussball.de 
 Das deutsche Fußball-Archiv  historical German domestic league tables 
 

Д